E71 peut faire référence à :
 BMW X6 (E71), première génération de la BMW X6 ;
 Nokia E71, un smartphone du fabricant finlandais Nokia ;
 Route européenne 71, une route reliant Košice (en Slovaquie) à Split (en Croatie) ;
 Troubles du métabolisme des acides aminés ramifiés et du métabolisme des acides gras, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres